Thiessen ist ein deutscher Familienname, der auch unter Russlandmennoniten weitverbreitet ist. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Alfred H. Thiessen (1872–1956), US-amerikanischer Meteorologe
 Barbara Thiessen (* 1965), deutsche Sozialpädagogin
 Brad Thiessen (* 1986), kanadischer Eishockeytorwart
 Christian Thiessen (* 1966), deutscher Politiker (Piratenpartei)
 Elisabeth Steinhagen-Thiessen (* 1946), deutsche Medizinerin
 Georg Heinrich Thiessen (1914–1961), deutscher Astronom
 Hillard von Thiessen (* 1967), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Jack Thiessen (* 1931), kanadischer Sprachwissenschaftler, Germanist, Kulturaktivist und Autor
 Jacob Thiessen (* 1964), paraguayisch-schweizerischer Theologe, Rektor der Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel
 Jan Thiessen (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 John Thiessen (1906–1986), US-amerikanisch-niederländischer Geistlicher
 Karl Thiessen (1867–1945), deutscher Komponist, Pianist und Musikschriftsteller
 Karsten Peter Thiessen (* 1936) deutscher Chemiker
 Klaus Thiessen (* 1927), deutscher Physiker
 Peter Adolf Thiessen (1899–1990), deutscher Chemiker
 Renate Hauschild-Thiessen (1929–2020), deutsche Historikerin
 Rolf Thiessen (1921–1970), Staatssekretär im Bundesschatzministerium, Vorstandsmitglied der Kreditanstalt für Wiederaufbau
 Rudi Thiessen (1950–2015), deutscher Philosoph und Autor
 Tiffani Thiessen (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und Filmregisseurin
 Tobias Thiessen, deutscher Neonazi
 Zora Thiessen (* 1980), deutsche Schauspielerin

Thiessen bezeichnet auch

 Thiessen-Polygone, eine Methode zur Bildung von Flächen in der digitalen Geometrie (nach Alfred H. Thiessen)
 Thiessen (Mondkrater) 

Siehe auch:
 Thießen (Begriffsklärung)
 Thiesen
 Tiessen